Александр Титков:
 Титков, Александр Евгеньевич (род. 1971) — российский журналист, литературный критик.
 Титков, Александр Петрович — и. о. и заместитель мэра Новосибирска.